

Wierzenia 
 piekło – w religioznawstwie, jako miejsce kar wiecznych i rozłąki z Bogiem
 piekło – w katolicyzmie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 65, w tym 4 podstawowe
 Piekło – część miasta Baranów Sandomierski
 Piekło – część miasta Bobowa
 Piekło – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Piekło – część miasta Nowy Sącz
 Piekło – część miasta Ozorków
 Piekło – część miasta Szczyrk
 Piekło – część miasta Wilamowice

Filmy 
 Piekło (L’Enfer) – film produkcji belgijsko-francusko-japońsko-włoskiej w reżyserii Danisa Tanovića (2005)
 Piekło (L’Enfer) – film produkcji francuskiej w reżyserii Claude’a Chabrola (1994)
 Piekło (Peklo) – film w reżyserii Vladimíra Kubenki (1967)

Inne 
 Piekło – zniesiony przysiółek wsi Nowa Wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice
 Piekło  – dawna nazwa (do 1926) wsi Nowa Wieś w woj. świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Stopnica
 Piekło – kotlina w Dolinie Kondratowej w Tatrach
 Piekło – potok w Gorcach, dopływ potoku Lubań
 Piekło – potok w Sudetach, dopływ Ścinawki
 Piekło – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Piekło – żleb w Dolinie Starorobociańskiej w Tatrach
 Piekło – jedna z kart tarota

Zobacz też 

  w tytułach artykułów
 
 Pandemonium
 Piekiełko